«Теодор Рузвельт» —  — американский авианосец, четвёртый корабль типа «Нимиц». Назван в честь 26-го президента США Теодора Рузвельта.

Заложен 31 октября 1980 года, спущен на воду 27 октября 1985 года, введён в состав флота 25 октября 1986 года. Стоимость постройки составила примерно 4,5 миллиарда долларов.

Из-за большого объёма произведённых модернизаций и изменений между первыми тремя авианосцами класса «Нимиц» и «Теодором Рузвельтом», и последующими, некоторые эксперты считают, что появился новый класс авианосцев «Теодор Рузвельт», но официально такого класса не существует.

«Теодор Рузвельт» считается одним из самых активно применяемых авианосцев в своём классе. Он был задействован в операции «Буря в пустыне», с борта авианосца было совершено 4200 боевых вылетов и сброшено более 2100 тонн боеприпасов, что превышает показатели любого другого авианосца, участвовавшего в операции.

В 1999 году участвовал в войне НАТО против Югославии. С его борта было совершено 4270 вылетов без потерь, его самолёты уничтожили или повредили 477 тактических и 88 стационарных целей.

Кроме этого, авианосец «Теодор Рузвельт» применялся во время Иракской войны и в ходе oперации «Несокрушимая свобода». В частности, в ходе своей последней миссии в рамках этой операции штурмовики F-14 из авиагруппы авианосца выполнили 1163 боевых вылета общей продолжительностью 6876 часов и сбросили 4318 килограммов боеприпасов.

В 2007 году прошёл ремонт и модернизацию.

В 2020 году экипаж авианосца затронула эпидемия коронавируса COVID-19. 31 марта капитан авианосца Бретт Эллиот Крозье (Brett Elliott Crozier) доложил, что на его борту среди членов экипажа имеется не менее 100 носителей инфекции. В своём письме он признал, что ситуация с распространением заразы быстро ухудшается ввиду того, что в стеснённых условиях боевого корабля нет возможности соблюдать требования социального дистанцирования и 14-дневного карантина. В результате 2 апреля капитан был освобождён командованием от занимаемой должности, что вызвало резкую критику представителей Демократической партии США. 4 апреля количество инфицированных моряков возросло до 155 человек. 9 апреля количество заражённых членов корабельной команды достигло 416 человек, вплотную подходя к отметке 10 % от общей численности экипажа. 24 апреля был проверен весь экипаж и число выявленных носителей вируса составило 840.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Official Theodore Roosevelt web site
 An unofficial USS Theodore Roosevelt webpage
 USS Theodore Roosevelt history at U.S. Carriers
 USS Theodore Roosevelt on Google Maps
 USS Theodore Roosevelt (CVN-71) Story Archive — U.S. Navy
 USS Theodore Roosevelt (CVN-71) News — U.S. Navy
 USS Theodore Roosevelt (CVN-71) command histories — Naval History & Heritage Command

Авианосцы типа «Нимиц»
Theodore Roosevelt (CVN-71)
Теодор Рузвельт